Europamästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 2023 arrangerades mellan den 6 och 8 januari 2023 i Vikingskipet i Hamar i Norge. Det tävlades i både sprint och allround.

Medaljsammanfattning

Medaljtabell

Medaljörer

Allround

Herrar

500 m

o = utsida; i = insida

5 000 m

o = utsida; i = insida

1 500 m

o = utsida; i = insida

10 000 m

o = utsida; i = insida

Slutställning

Damer

500 m

o = utsida; i = insida

3 000 m

o = utsida; i = insida

1 500 m

o = utsida; i = insida

5 000 m

o = utsida; i = insida

Slutställning

Sprint

Herrar

1:a 500 m

o = utsida; i = insida

1:a 1 000 m

o = utsida; i = insida

2:a 500 m

o = utsida; i = insida

2:a 1 000 m

o = utsida; i = insida

Slutställning

Damer

1:a 500 m

o = utsida; i = insida

1:a 1 000 m

o = utsida; i = insida

2:a 500 m

o = utsida; i = insida

2:a 1 000 m

o = utsida; i = insida

Slutställning

Referenser

Externa länkar
Resultat

2023
2023 i Norge
Sport i Hamar
Internationella sportevenemang i Norge
Sportåret 2023